Daskalakis steht für:
 Ariadne Daskalakis (* 1969), griechisch-amerikanische Geigerin 
Constantinos Daskalakis (* 1981), griechischer Informatiker
 Iosif Daskalakis (* 1982), griechischer Fußballspieler